Plaats in Indonesië
 Kebonan (Karanggede), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kebonan (Klakah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lumajang in de provincie Oost-Java